Angola, een land in Afrika
Angola (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Angola (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
Louisiana State Penitentiary, ook bekend als Angola, is de grootste gevangenis in de Verenigde Staten
Demetrio Angola, Boliviaans voetballer